МАПС:
 МАПС — устройство для обеспечения безопасного пересечения автомобильных и железных дорог.
 МАПС () — Международная ассоциация по предотвращению самоубийств, общественная организация, образованная в 1960 году.

См. также 
 Maps (песня)
 Maps.me